Кубок Хорватії з футболу 2021–2022 — 31-й розіграш кубкового футбольного турніру в Хорватії. 7-й титул здобув Хайдук (Спліт).

Календар

Попередній раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 серпня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 серпня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 серпня 2021

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 вересня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 вересня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 вересня 2021

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 жовтня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 листопада 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 листопада 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 грудня 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 березня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 березня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Хорватії на soccerway 

2021–2022
Хорватія
Хорватія
2021 у хорватському спорті
2022 у хорватському спорті